5-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1965 () проводился в городе Галифакс (провинция Новая Шотландия) c 22 по 26 февраля 1965 года. В провинции Новая Шотландия и городе Галифакс чемпионат проводился впервые.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (1-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавляла скип Peggy Casselman, это была 1-я победа в чемпионатах). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Dorothy Thompson), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Audrey Thorbourne).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на первое место, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1965

1965
Спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)
Спорт в Канаде в 1965 году
Февраль 1965 года